Наука сна:

 Наукой о снах и сновидениях называется сомнология или онейрология 
 Наука сна — французский фильм 2006 года.